Revolución Libertadora puede referirse a:
 Revolución Libertadora (Venezuela), la guerra civil en Venezuela, entre 1901 y 1903.
 Revolución Libertadora (Argentina), la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1955 y 1958 tras derrocar a Juan Domingo Perón.